Трапезиты — многозначный термин:

 Трапезиты — в Древней Греции менялы-ростовщики.
 Трапезиты — в Византии род лёгкой конницы.
 Готы-трапезиты — иное название готов-тетракситов.